

Geografia

Niemcy 
 Oberhof – dzielnica Klütz
 Oberhof – dzielnica Künzelsau
 Oberhof – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Schmalkalden-Meiningen

Szwajcaria 
 Oberhof – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Laufenburg

Osoby 
 Johannes Oberhof – niemiecki teolog

Zobacz też 
 Obernhof